Lunca ist der Name zahlreicher Orte in Rumänien:

 Lunca (Botoșani), Gemeinde im Kreis Botoșani
 Lunca (Mureș), Gemeinde im Kreis Mureș
 Lunca (Teleorman), Gemeinde im Kreis Teleorman

 Lunca (Lupșa), Dorf im Kreis Alba
 Lunca (Poșaga), Dorf im Kreis Alba
 Lunca (Valea Lungă), Dorf im Kreis Alba
 Lunca (Vidra), Dorf im Kreis Alba
 Lunca (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Lunca (Bihor), Gemeinde im Kreis Bihor
 Lunca (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud
 Lunca (Vârfu Câmpului), Dorf im Kreis Botoșani
 Lunca (Amaru), Dorf im Kreis Buzău
 Lunca (C.A. Rosetti), Dorf im Kreis Buzău
 Lunca (Pătârlagele), Dorf im Kreis Buzău
 Lunca (Puiești), Dorf im Kreis Buzău
 Lunca (Călărași), Dorf im Kreis Călărași
 Lunca (Moroeni), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Lunca (Voinești), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Lunca (Galați), Dorf im Kreis Galați
 Lunca (Baia de Criș), Dorf im Kreis Hunedoara
 Lunca (Băița), Dorf im Kreis Hunedoara
 Lunca (Grajduri), Dorf im Kreis Iași
 Lunca (Pașcani), Dorf im Kreis Iași
 Lunca (Borca), Dorf im Kreis Neamț
 Lunca (Oniceni), Dorf im Kreis Neamț
 Lunca (Vânători-Neamț), Dorf im Kreis Neamț
 Lunca (Olt), Dorf im Kreis Olt
 Lunca (Milișăuți), Dorf im Kreis Suceava
 Lunca (Zamostea), Dorf im Kreis Suceava
 Lunca (Tulcea), Dorf im Kreis Tulcea
 Lunca (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui
 Lunca (Bujoreni), Dorf im Kreis Vâlcea
 Lunca (Ocnele Mari), Dorf im Kreis Vâlcea

 Lunca Ampoiței, Dorf im Kreis Alba
 Lunca Apei, Dorf im Kreis Satu Mare
 Lunca Asău, Dorf im Kreis Bacău
 Lunca Banului (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți
 Lunca Banului (Vaslui), Gemeinde im Kreis Vaslui
 Lunca Bisericii, Dorf im Kreis Alba
 Lunca Bonțului, Dorf im Kreis Cluj
 Lunca Borlesei, Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud
 Lunca Bradului, Gemeinde im Kreis Mureș
 Lunca Calnicului, Dorf im Kreis Brașov
 Lunca Cernii de Jos, Gemeinde im Kreis Hunedoara
 Lunca Cernii de Sus, Dorf im Kreis Hunedoara
 Lunca Cetățuii, Dorf im Kreis Iași
 Lunca Corbului, Gemeinde im Kreis Argeș
 Lunca de Jos (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Lunca de Jos (Harghita), Gemeinde im Kreis Harghita
 Lunca de Sus, Gemeinde im Kreis Harghita
 Lunca Dochiei, Dorf im Kreis Bacău
 Lunca Florii, Dorf im Kreis Caraș-Severin
 Lunca Frumoasă, Dorf im Kreis Buzău
 Lunca Gârtii, Dorf im Kreis Argeș
 Lunca Goiești, Dorf im Kreis Alba
 Lunca Ilvei, Gemeinde im Kreis Bistrița-Năsăud
 Lunca Jariștei, Dorf im Kreis Buzău
 Lunca Largă (Bistra), Dorf im Kreis Alba
 Lunca Largă (Ocoliș), Dorf im Kreis Alba
 Lunca la Tisa, Dorf im Kreis Maramureș
 Lunca Leșului, Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud
 Lunca Mărcușului, Dorf im Kreis Covasna
 Lunca Mare, Dorf im Kreis Prahova
 Lunca Merilor, Dorf im Kreis Alba
 Lunca Meteșului, Dorf im Kreis Alba
 Lunca Moldovei, Dorf im Kreis Neamț
 Lunca Mureșului (Alba), Gemeinde im Kreis Alba
 Lunca Mureșului (Mureș), Dorf im Kreis Mureș
 Lunca Ozunului, Dorf im Kreis Covasna
 Lunca Prahovei, Dorf im Kreis Prahova
 Lunca Priporului, Dorf im Kreis Buzău
 Lunca Rateș, Dorf im Kreis Iași
 Lunca Sătească, Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud
 Lunca Târnavei, Dorf im Kreis Alba
 Lunca Vesești, Dorf im Kreis Alba
 Lunca Veche, Dorf im Kreis Vaslui
 Lunca Vișagului, Dorf im Kreis Cluj
 Lunca Zaicii, Dorf im Kreis Caraș-Severin